Warrap – Stato del Sudan del Sud
 Warrap – città del Sudan del Sud, capoluogo del governatorato omonimo